|-
| (143001) 2002 VO101||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143002) 2002 VQ101||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143003) 2002 VC102||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143004) 2002 VD103||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143005) 2002 VG103||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143006) 2002 VK103||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143007) 2002 VO103||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143008) 2002 VQ103||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143009) 2002 VX103||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143010) 2002 VB104||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143011) 2002 VJ104||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143012) 2002 VG105||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143013) 2002 VJ106||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143014) 2002 VT106||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143015) 2002 VN108||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143016) 2002 VQ108||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143017) 2002 VW108||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143018) 2002 VA109||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143019) 2002 VC109||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143020) 2002 VF110||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143021) 2002 VG110||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143022) 2002 VO110||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143023) 2002 VV110||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143024) 2002 VO112||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143025) 2002 VA113||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143026) 2002 VC114||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143027) 2002 VN114||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143028) 2002 VK115||||11 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (143029) 2002 VZ118||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143030) 2002 VD119||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143031) 2002 VH119||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143032) 2002 VO119||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143033) 2002 VN121||||13 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143034) 2002 VQ121||||13 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143035) 2002 VS121||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143036) 2002 VT121||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143037) 2002 VU121||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143038) 2002 VE122||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143039) 2002 VF122||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143040) 2002 VX123||||14 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143041) 2002 VB127||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143042) 2002 VW127||||14 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143043) 2002 VH128||||14 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143044) 2002 VO128||||14 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143045) 2002 VJ129||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143046) 2002 VR131||||5 листопада 2002||Нюкаса||Обсерваторія Нюкаса-Яма
|-
| (143047) 2002 VW131||||5 листопада 2002||Нюкаса||Обсерваторія Нюкаса-Яма
|-
| 143048 Margaretpenston||||2 листопада 2002||Обсерваторія Ла-Пальма||Алан Фітцсіммонс, Айван Вільямс
|-
| (143049) 2002 VY134||||7 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (143050) 2002 VM135||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143051) 2002 WO1||||23 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143052) 2002 WY2||||24 листопада 2002||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (143053) 2002 WG3||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143054) 2002 WH5||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143055) 2002 WQ5||||23 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143056) 2002 WB6||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143057) 2002 WO8||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143058) 2002 WT8||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143059) 2002 WQ10||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143060) 2002 WF11||||27 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (143061) 2002 WH11||||23 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143062) 2002 WK11||||26 листопада 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (143063) 2002 WZ11||||27 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (143064) 2002 WC12||||27 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (143065) 2002 WF12||||27 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (143066) 2002 WZ13||||28 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (143067) 2002 WM14||||28 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (143068) 2002 WC15||||28 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (143069) 2002 WM15||||28 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (143070) 2002 WB16||||28 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (143071) 2002 WE16||||28 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (143072) 2002 WJ16||||28 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (143073) 2002 WD17||||28 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (143074) 2002 WK19||||25 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (143075) 2002 WP20||||29 листопада 2002||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (143076) 2002 WE21||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (143077) 2002 XX1||||1 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143078) 2002 XM2||||1 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143079) 2002 XC3||||1 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143080) 2002 XQ3||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143081) 2002 XC5||||1 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143082) 2002 XJ6||||1 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143083) 2002 XV6||||1 грудня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (143084) 2002 XX6||||1 грудня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (143085) 2002 XQ7||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143086) 2002 XN8||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143087) 2002 XP9||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143088) 2002 XT9||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143089) 2002 XZ9||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143090) 2002 XC10||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143091) 2002 XB13||||3 грудня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (143092) 2002 XD13||||3 грудня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (143093) 2002 XD14||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143094) 2002 XA15||||7 грудня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (143095) 2002 XB15||||7 грудня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (143096) 2002 XJ15||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143097) 2002 XN17||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143098) 2002 XF18||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143099) 2002 XW18||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (143100) 2002 XQ19||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

143000